Epikaste () ist in der griechischen Mythologie:

 die Gattin des Laios, siehe Iokaste
 Epikaste (Tochter des Kalydon), Tochter des Kalydon und Gattin des Agenor
 Epikaste (Tochter des Augias), Tochter des Augias und Geliebte des Herakles
 Epikaste (Gattin des Agamedes), Gattin des Agamedes
 Epikaste (Gattin des Klymenos), Gattin des Klymenos